Linie autobusowe w Żywcu – MZK Żywiec świadczy usługi na 18 liniach autobusowych, z których 14 wykracza poza granice miasta.
1 września 2017 roku została uruchomiona linia nr 18 do dzielnicy Podlesie.

Przypisy 

Transport w Żywcu
Komunikacja miejska województwa śląskiego